Pintér György (1854–?) postakezelő, költő 
 Pintér György (1929–2003) hangmérnök
 Pintér György (1942–) operatőr, filmrendező, producer, filmszereplő